Nokia 8587 — сотовый телефон в форм-факторе «раскладушка», выпущенный компанией Nokia в 2002 году для южнокорейского рынка. Производился на заводе в Масане. Один из первых телефонов Nokia с цветным дисплеем.

Описание 
Выпускался в четырёх вариантах цвета корпуса: Sterling Silver, Brilliant Blue, Timeless Titanium и Glamour Gold. При этом он был доступен с двумя вариантами аккумуляторов: BLK-3 (600 мАч) и BLK-5 (800 мАч): вариант с батареей большей ёмкости имел толщину 24.6 мм и массу 95 г; эта версия считалась стандартной, в отличие от варианта с батареей меньшей ёмкости.

Корпус Nokia 8587 выполнен в форм-факторе раскладушки, изготовлен из платика и алюминия. На внешней стороне расположен дополнительный однострочный LCD-экран с бирюзовой подсветкой. Основной экран имеет разрешение 128х160 пикселей и выполнен по технологии STN. Клавиатура имеет синюю подсветку.

В телефоне имелись 16 полифонических мелодий, 2 встроенные игры и WAP-браузер.

Характеристики 
 Стандарты: GSM/EDGE 900/1800/1900
 Экран: STN, 4096 цветов, 128 x 160 пикселей
 Внешний экран: LCD, монохромный
 Беспроводные интерфейсы: отсутствуют
 Проводное подключение: RS232
 Фото-/Видеокамера: нет
 Мультимедиа: FM-Радио
 Память: 2 МБ встроенной динамически распределяемой памяти;
 Слоты расширения: нет
 Операционная система: нет
 Батарея: съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 650 мАч
 Время работы при разговоре: 2 ч
 Время автономной работы: 180 ч

См. также 
 Nokia 8877
 Nokia 8887

Примечания